Алексей Михайлович Чечулин — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1902 году в селе Верхнее Мячково. Член КПСС с 1927 года.

С 1916 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1916—1959 гг. — крестьянин в хозяйстве родителей, батрак, подручный лавочника в Москве, красноармеец, комсомолец, секретарь, председатель Мячковского волостного исполкома, инструктор Раменского райисполкома по военным делам, секретарь райисполкома, инструктор Раменского РК ВКП (б), первый секретарь Раменского райкома ВКП(б), участник Великой Отечественной войны, заместитель начальника политотдела 60-й Армии, работник политуправления Южной группы войск, председатель Раменского райисполкома.

Делегат XVIII съезда ВКП(б).

Почётный гражданин Раменского.

Умер после 1986 года.

Ссылки 
 Чечулин
 Память народа

Первые секретари районных комитетов КПСС
Председатели районных исполкомов РСФСР
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Полковники (СССР)